Sundsjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Blekinge 
Lilla Sundsjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Stora Sundsjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (1,61 ha)
Lilla Sundsjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Stora Sundsjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Sundsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (15,3 ha)

Halland 
Sundsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (80,8 ha)

Småland 
Sundsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (7,46 ha)
Sundsjön (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (5,4 ha)

Västergötland 
Lilla Sundsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Stora Sundsjön (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Lilla Sundsjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (2,13 ha)
Stora Sundsjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (4,53 ha)

Östergötland 
Sundsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (6,82 ha)
Nedre Sundssjön, sjö i Kinda kommun, 
Övre Sundssjön, sjö i Kinda kommun, 
Sundsjön (Vårdnäs socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (11,4 ha)
Sundsjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (18,5 ha)
Sundsjön (Västra Ny socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (8,94 ha)
Stora Sundsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (1,78 km²)
Lilla Sundsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (22,7 ha)
Sundsjön (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (2,5 ha)
Sundsjön (Grebo socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,

Dalsland 
Sundsjön, Dalsland, sjö i Vänersborgs kommun,  (6,45 ha)

Närke 
Sundsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Västmanland 
Sundsjön (Arboga socken, Västmanland), sjö i Arboga kommun,  (3,56 ha)
Sundsjön (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (1,21 km²)

Värmland 
Västra Sundsjön, sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (79,1 ha)
Östra Sundsjön, sjö i Filipstads kommun,  (1,03 km²)

Dalarna 
Sundsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (19 ha)
Lilla Sundsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (48,2 ha)
Stora Sundsjön, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (91,6 ha)
Sundsjöarna, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Sundsjön (Los socken, Dalarna), sjö i Ljusdals kommun,  (81,2 ha)

Gästrikland 
Sundsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Sundsjön (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (86,1 ha)
Sundsjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (11,4 ha)
Sundsjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (15,7 ha)

Jämtland 
Sundsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (30,4 ha)
Sundsjön (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (8,57 km²)

Medelpad 
Lill-Sundsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (36,3 ha)
Stor-Sundsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (2,46 km²)

Ångermanland 
Sundsjöarna, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (35,5 ha)
Sundsjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (23,2 ha)
Sundsjön (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (4,03 km²)

Lappland 
Sundsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,

Se även 
Sundsjö församling, tidigare församling inom Svenska kyrkan i Härnösands stift i Bräcke kommun, Jämtlands län.
Sundsjö landskommun, tidigare kommun i Jämtlands län
Sundsjö socken, är sedan 1974 en del av Bräcke kommun, 
Sundsjö, småort i Bräcke kommun, 
Sundsjö kyrka, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn